Tau¹ Arietis, un sistema estel·lar triple de la constel·lació d'Àries
 Tau² Arietis, estrella binària de la constel·lació d'Àries